Општина Бук (, Димос Паранестиу) је општина у Грчкој у округу Драма, периферија Источна Македонија и Тракија. Административни центар је место Бук.

Насељена места 
Општина Бук је формирана 1. јануара 2011. године спајањем 2 некадашње административне јединице: Бук и Нусретли.

Види још 
 Општине у Грчкој

Референце

Спољашње везе 
 Δήμος Παρανεστίου 

Округ Драма
Општине у Грчкој